Zhou Xianwang ou Zhou Xian wang peut être :
 Zhou Xian wang (), roi Xian de Zhou, roi de la dynastie Zhou du  ;
 Zhou Xianwang (), homme politique chinois.